Maß -  antiga unidade de medida austro-bávara
The Mass - quarto álbum de "Era"
Mass (álbum) - álbum de The Gazette

Desambiguação